Esta artigo traz uma lista das mais altas montanhas do planeta Terra. A pergunta "Qual A Montanha Mais Alta?" pode ter mais de uma resposta, e vai depender do critério utilizado nessa classificação.

Quando se usa como referência a altitude final da montanha em relação ao nível do mar, o cume do Monte Everest, que fica a 8.848 metros de altitude, é o ponto mais alto do planeta, dando ao Monte Everest o recorde de Montanha Mais Alta do Planeta em relação à sua altitude.

Contudo, a montanha que forma o Monte Everest, partindo de sua base, tem 4,6km de altura (face norte) e 3,6 km (face sul). Desta forma, se usarmos como referência que a mais alta montanha é aquela que tem a maior medida partindo-se de sua base até o topo, este recorde passará a ser da montanha que forma o vulcão Mauna Kea, no Havaí, que tem 10.203 metros de sua base até o topo. A questão é que a base do Mauna Kea está no leito oceânico, e por isso, considera-se que sua altura é de "apenas" 4.205 metros. Se considerarmos, ainda, somente as montanhas continentais – pois o Mauna Kea é oceânico –, o título muda novamente e vai para o Dhaulagiri, no Nepal, que possui uma altura de 8.167 metros do topo até a sua base, em relação ao nível do mar. Há ainda uma quarta forma de se pensar, já que a Terra não é uma esfera perfeita. Por conta disso, logo ao sul da linha do Equador, por exemplo, o planeta é um pouco mais largo. Baseado nisso, o engenheiro Joseph Senne propôs um cálculo um pouco diferente. Ele calculou a altura das montanhas com a seguinte proposta: Qual é o ponto da Terra mais próximo do espaço? Seu estudo indicou que o Monte Chimborazo, nos Andes equatorianos, é o ponto mais próximo do espaço. Segundo ele, a montanha sul-americana, somada à distorção da Terra, está a cerca de 2,4 quilômetros mais próxima do espaço do que o Everest. Os cálculos de Senne foram aferidos pelo astrônomo Neil deGrasse Tyson, diretor do planetário Hayden (Nova York). Por fim, uma quinta linha de pensamento: Segundo medições feitas por GPS, o Monte Chimborazo é a montanha mais alta da Terra, já que seu cume é o ponto da Terra mais distante do centro terrestre.

Lista das Montanhas Mais Altas por Altitude 
A linha de divisa entre uma montanha com múltiplos cumes e outra montanha separada nem sempre é clara. Um modo intuitivo e popular de distinguir as montanhas independentes dos cumes subsidiários é aplicar a definição da proeminência topográfica. Uma consequência é que neste tipo de listagens são omitidos frequentemente os cumes subsidiários que se ligam a outros mais altos por tergos muito altos, como o Eiger ou o Nuptse, e por isso são de baixa proeminência mas grande altitude. Tais cumes incluem-se na lista abaixo, mas não são numerados.

É altamente improvável que todas as altitudes dadas estejam correctas até à unidade (metro); de facto, colocam-se problemas de definição do nível do mar quando uma montanha é distante do mar. Diferentes fontes diferem muitas vezes em vários metros, e as altitudes indicadas abaixo podem ser diferentes das de outras páginas da Wikipédia. Como exemplo extremo, ao Ulugh Muztagh no norte do Planalto Tibetano é frequentemente dada a altitude de 7 723-7 754 m, embora apareça somente com 6 973-6 987 m noutras listas. Muitas montanhas no Karakoram diferem em mais de 100 m em mapas distintos, enquanto mesmo as medições extremamente cuidadas do Monte Everest variam dos 8 844 aos 8 850 m. Estas discrepâncias servem para alertar para as eventuais imprecisões nas altitudes indicadas.

Embora algumas partes do mundo, em especial as mais montanhosas, nunca tenham sido cartografadas em pormenor, é improvável que existam montanhas mais altas ausentes da lista, sobretudo porque os satélites têm sido usados na estimação das altitudes em locais inacessíveis. Mesmo assim, altitudes e/ou proeminências podem ser corrigidas, e a ordem dos cumes poderá mudar, e mesmo "novas" montanhas poderão entrar na lista ao longo do tempo. A lista inclui todos os picos com mais de 7 200 m de altitude conhecidos.

Distribuição geográfica 
A maior parte das montanhas listadas situam-se nas cordilheiras do Himalaia e do Karakoram, na região a norte da Índia, sul da China (Tibete), Paquistão, Nepal e Butão. De facto, todos os picos com mais de 7 000 m de altitude se situam na Ásia Central, no rectângulo definido pelo Noshaq (7 492 m) na fronteira Afeganistão-Paquistão a oeste, o Pico Jengish Chokusu, Tomur Feng) (7 439 m) na fronteira Quirguistão - Xinjiang a norte, o Gongga Shan (Minya Konka) (7 556 m) em Sichuan a este, e Kabru (7 412 m) na fronteira Sikkim - Nepal a sul.

A lista

Notas 
  Para o Nepal, seguiram-se as altitudes indicadas nos mapas topográficos nepaleses. Para a China e o Baltoro Karakoram, as altitudes são as de  "The Maps of Snow Mountains in China". Para o Hispar Karakoram as altitudes são as do mapa topográfico 1:100 000 russo (site).
  Existem na zona disputas de fronteira. As montanhas indicadas na fronteira Paquistão-Xinjiang são todas na região de Caxemira. As que são indicadas como em "Caxemira" apenas situam-se na zona do glaciar Siachen reclamada pelo Paquistão e pela Índia. A fronteira Butão / Tibete é também disputada.
  A região é coberta pelo Terraserver.com e pelas imagens de satélite do Google Maps. As coordenadas estabeleceram-se pela comparação de mapas topográficos com essas imagens de satélite.
  Os dados para a proeminência topográfica foram extraídos de uma combinação de mapas e análise por computador de dados da NASA e da missão SRTM com resolução de 3". As proeminências acima de 1 450 m são as referidas neste site.
  Aqui definido como ma mais alta montanha além do colo-chave com mais de 500 m de proeminência topográfica).
  O número de ascensões e tentativas falhadas até 2004 é retirado do site Alpine Club Himalaian. Estes referem-se ao número de equipas (não indivíduos) que anunciaram a sua subida ou tentantiva num meio de comunicação social. O número de alpinistas que escalam os montes mais populares pode ser elevado. Por exemplo, o Monte Everest tinha sido escalado por 2 251 pessoas até 2004 (conforme indicado aqui). 
  Dadas as grandes diferenças entre múltiplas medidas "finais" do Monte Everest, optou-se pela de 8 848 m.
  O mais alto cume do Saser Kangri II (o oriental) nunca foi escalado. O pico ocidental, mais baixo e a 2,5 km de distância, foi visitado em 1984 e duas vezes desde então.
  O ponto mais alto do maciço Kabru (cume Norte) nunca foi escalado. Cumes mais baixos, 2-3 km a sul, foram escalados pela primeira vez em 1935.
  O Chomolhari poderá ser consideravelmente mais baixo que os oficiais 7 315 m, o que corresponde a exactamente 24 000 pés (site).
  "Descoberto" por Jonathan de Ferranti. Altitude desconhecida, mas tida como superior a 7 200 metros em mapas chineses e russos.
  Dados do Japanese Alpine News (Maio, 2003).

Ver também 
 Lista das mais altas montanhas do Sistema Solar
 Lista de montes
 Lista de cordilheiras
 Lista de montanhas por proeminência

Fontes 
 "High Asia: An Illustrated History of the 7 000 Metre Peaks" by Jill Neate (Mountaineers Books 1990).
 "The Maps of Snow Mountains in China" by Mi Desheng (Chinese Academy of Science, 1990s).
 "Nepal Topographic Maps" pelo Instituto Meteorológico Finlandês (Nepalese Survey Dept., 1990s).
 Mapas topográficos soviéticos militares 1:100 000 (sobretudo de 1980-1981).
 Secção "High Mountain Info" do "High Mountain Sports Magazine" (1990-2005) (hoje Climb Magazine).

Ligações externas 
 Summitpost (Actualmente com descrição pormenorizada de 30 dos mais altos 100 picos)
 Lista de proeminência (incluindo todas as montanhas com mais de 1 450 m de proeminência)
 Alpine Club Himalaian (Especialmente informativo quanto à história de subidas e localização de picos obscuros)
 Discussões sobre altitudes frequentemente tidas por incorrectas
 site BlankontheMap sobre montanhas do Norte de Caxemira
 Dados altimétricos, incluindo todos os dos cumes acima e outros fora da Ásia
 Zona de Hispar: relatórios de expedições e mapas

Altas